|}
Die Estrada de Ferro Campos do Jordão ist eine Bahnstrecke und Bahngesellschaft im brasilianischen Bundesstaat São Paulo und verbindet die Orte Campos do Jordão und Pindamonhangaba. Auf dieser Bahnstrecke werden heute lediglich Passagiere befördert. Es handelt sich um eine touristische Attraktion und die Gesellschaft ist staatliches Eigentum des Bundesstaates São Paulo und wird vom Sekretariat für Sport und Tourismus verwaltet.

Geschichte 
Die Estrada de Ferro Campos do Jordão wurde von den Ärzten Emílio Marcondes Ribas und Victor Godinho für den Transport der Patienten in den höher gelegenen Luftkurort Campos do Jordão in der Serra da Mantiqueira vorgeschlagen. Durch die dort herrschenden klimatischen Verhältnisse konnte die Tuberkulose dort behandelt werden. 

Die Schienenstrecke sollte die Stadt Pindamonhangaba im Tal des Flusses Paraíba mit Campos do Jordão verbinden. Der Bau wurde 1910 begonnen, die Eröffnung war am 15. November 1914. Die Streckenlänge beträgt 47 km und die Spurbreite 1000 mm. 

1924 wurde die gesamte Strecke durch die Firma English Electric elektrifiziert. 

Zwischen den Stationen Piracuama und Parada Cacique entstand mit 1743 m die höchstgelegene Schienenstrecke Brasiliens, die auch Alto do Lageado genannt wurde.

Weblinks 
 Rede Ferroviária - Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) im Webarchiv
  
 Portaldecampos.com.br im Webarchiv
 staatliche Informationen über Bahnstrecken in Brasilien im Webarchiv

Bahngesellschaft (Brasilien)
Verkehr (Bundesstaat São Paulo)
Unternehmen (Bundesstaat São Paulo)
Campos do Jordão